Znicz – szklane naczynie wypełnione woskiem, stawiane na grobach zmarłych
 Znicz – akcja policji organizowana około 1 listopada
 Znicz olimpijski – który jest zapalany w dzień rozpoczęcia igrzysk olimpijskich
 Michał Znicz – aktor
 Znicz Jarosław
 Znicz olimpijski (film)
 Znicz Pruszków (klub sportowy) – polski klub sportowy
 Znicz Pruszków (piłka nożna) – polski klub piłkarski
 Znicz Basket Pruszków → Znicz Pruszków (koszykówka) – polski klub koszykarski
 LKS Znicz Wysoka Kamieńska
 Znicz – pogański kapłan litewski
 wieczny znicz - stale płonący ogień w wyrazie hołdu dla poległych żołnierzy (u Grobu nieznanego żołnierza)